Newcastle Jesters – squadra di hockey su ghiaccio britannica
New Orleans Jesters – squadra di calcio statunitense

Pagine correlate 
The Jesters
Jester